Foitzick ist der Familienname folgender Personen:

 Victor Foitzick (1877–1952), deutscher Jurist
 Walter Foitzick (1886–1955), deutscher Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Foitzik